SUPER-UX (иногда SuperUX или Super-UX) — версия операционной системы Unix, используемая в суперкомпьютерах с архитектурой NEC SX. Она произошла от System V Release 4.2MP (SVR4.2MP), но имеет некоторые особенности, свойственные BSD и Linux, и дополнительные проприетарные компоненты, специфичные для суперкомпьютерной среды.

SUPER-UX использует файловую систему SFS (Supercomputer File System).

Суперкомпьютер Earth Simulator использовал операционную систему ES OS, основанную на SUPER-UX.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080506045212/http://www.nec.de/hpc/software/super-ux/index.html

System V
Операционные системы суперкомпьютеров
Суперкомпьютеры NEC
Суперкомпьютеры Японии